Adair Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adair Creek (Little North Fork Clearwater River), Fluss in Idaho
 Adair Creek (Yankee Fork), Fluss im Custer County, Idaho
 Adair Creek (Stony Creek), Fluss in Michigan
 Adair Creek (Logan Creek), Fluss in Missouri
 Adair Creek (Shields River), Fluss in Montana
 Adair Creek (Little Silver Creek), Fluss in Texas
 Adair Creek (Snoqualmie River), Fluss in Washington

Adair Creek  bezeichnet:
 Adair Creek Mine, eine Mine in Missouri